Bimmel (umgangssprachlich für Klingel oder [kleine] Glocke/Glöckchen) steht für:

 eine Handpuppe bei Bimmel und Bommel
 Eisenbahnglocke
 Straßenbahnglocke
 kurz für Straßenbahn
 kurz für Bimmelbahn
 Rühler Bimmel – Ruhlaer Eisenbahn
 Bimmel-Lutchen, siehe Braunschweig-Schöninger Eisenbahn

Siehe auch:

 Bimmel-Bolle